Die Serie A 2001/02 war die 70. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 25. August 2001. Beendet wurde die Saison aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan bereits am 5. Mai 2002. Den Scudetto, den italienischen Meistertitel, gewann nach dreijähriger Durststrecke Rekordmeister Juventus Turin. Absteigen mussten Hellas Verona, US Lecce, AC Florenz sowie AC Venedig. Die Torjägerkanone teilten sich mit jeweils 24 Treffern der Italiener Dario Hübner vom FC Piacenza sowie der Franzose David Trezeguet vom Meister Juventus Turin.

Saisonverlauf 
Der Titelkampf wurde wie in den letzten Jahren am letzten Spieltag entschieden. Inter Mailand, das sich lange an der Tabellenspitze gehalten hatte, verspielte mit einer 2:4-Niederlage bei Lazio Rom am letzten Spieltag die Meisterschaft und wurde vom neuen Titelträger Juventus Turin und dem alten, noch amtierenden Meister AS Rom, überflügelt. Unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti sicherte sich die AC Mailand am letzten Spieltag die Qualifikation zur UEFA Champions League und schied im UEFA-Pokal im Halbfinale gegen Borussia Dortmund aus. Die größte Überraschung der Spielzeit 2001/02 war der Aufsteiger Chievo Verona, der in seiner ersten Saison in der höchsten italienischen Spielklasse der Serie A in der Vorrunde mehr als sechs Mal die Tabellenführung innehatte und am Saisonende die Teilnahme am UEFA-Pokal erreichte. Lazio, das sich nach einem Fehlstart von sechs sieglosen Spielen zu Saisonbeginn vom Titelkampf frühzeitig verabschieden musste, erreichte außerdem in der kompletten Saison nie den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League berechtigt hätte. Dino Zoff trat nach dem vierten Spieltag zurück. Auch sein Nachfolger Alberto Zaccheroni konnte Lazio nicht auf Trab bringen und musste nach einer 1:5-Niederlage im Heimspiel gegen den Stadtrivalen AS Rom seinen Posten räumen. Für Lazio hatte die verpasste Teilnahme an der UEFA Champions League ernsthafte Folgen. Präsident Sergio Cragnotti kündigte weitere Sparmaßnahmen und die Verkäufe wichtiger Leistungsträger an, um den verschuldeten Verein vor dem Bankrott zu retten.

Brescia Calcio schaffte am letzten Spieltag den Ligaerhalt mit einem Heimsieg gegen den FC Bologna, welcher dadurch die Europapokalteilnahme verpasste. Udinese Calcio konnte am Ende der Spielzeit als Tabellenvierzehnter einen Punkt Vorsprung zu den Abstiegsrängen aufweisen. In den unteren Tabellenregionen war lange Zeit auch die AC Parma zu finden, der die Abgänge von Leistungsträgern wie Sérgio Conceição, Lilian Thuram, Márcio Amoroso und Torhüter Gianluigi Buffon nicht kompensieren konnte. Drei Trainer verschliss der UEFA-Pokal-Sieger von 1999, der zum Saisonende durch das Erreichen des Pokalendspiels der Coppa Italia für den Europapokal qualifiziert war.

Von den vier Aufsteigern stieg nur die AC Venedig ab, Chievo Verona sicherte sich die Europapokalteilnahme, Torino Calcio und Piacenza Calcio landeten im gesicherten Mittelfeld. Hellas Verona, das sich in der letzten Saison noch in der Relegation retten konnte, rutschte am letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz und musste mit US Lecce, dem AC Florenz und Venedig den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Für die Fiorentina war es nach 1931 und 1993 der dritte Abstieg in die Serie B. Zuvor war man, aufgrund der finanziell angespannten Situation, mit einem abgespeckten Kader, der wenig Gemeinsamkeiten mit den jüngsten Erfolgen des Teams der letzten Jahre aufwies, in die Saison gestartet. Der AC Florenz verbrachte fast die gesamte Spielzeit auf einem Abstiegsplatz, was Trainer Roberto Mancini Anfang Januar 2002 zum Rücktritt bewog. Sein Nachfolger wurde Sportdirektor Ottavio Bianchi, der den Abstieg nicht mehr verhindern konnte.

Besondere Vorfälle 
Lazio Roms Jaap Stam wurde bei einer Dopingprobe im November 2001 positiv auf Nandrolon getestet und vom Italienischen Fußballverband für unbestimmte Zeit vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Wenige Zeit später verkündete die FIFA, dass Stam für einen Zeitraum von fünf Monaten von allen Wettbewerbsspielen ausgeschlossen wird.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der oberen Reihe.

Torjäger 

David Trezeguet und Dario Hübner sicherten sich 2001/02 die Torjägerkanone mit jeweils 24 Treffern. Dicht dahinter folgten Inters Christian Vieri und Marco Di Vaio von der AC Parma. Die Treffer von Filippo Maniero reichten nicht, um die AC Venedig in der Serie A zu halten. Die Torschützenkönige der Jahre 2000 und 2001, Andrij Schewtschenko und Hernán Crespo erwischten ähnlich wie ihre Vereine eine durchwachsene Saison. AC Mailands Torjäger Filippo Inzaghi brachte es wegen einer Knieverletzung, wegen der er die komplette Hinserie ausfiel, nur auf zehn Saisontore. Eine, gemessen an den eigenen Ansprüchen enttäuschende Spielzeit, hatte auch Gabriel Batistuta von der AS Rom hinter sich. Er erzielte lediglich sechs Treffer. Inters Ronaldo, der in der Vorsaison kein einziges Pflichtspiel bestritt, fand nach langer Verletzungspause in der Endphase der Saison zu alter Form zurück und hielt Inter Mailand lange Zeit im Titelkampf. Seine Tore brachten ihm die Nominierung von Brasiliens Nationalcoach Luiz Felipe Scolari ein. Ronaldo wurde Torschützenkönig der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 und wechselte zur neuen Spielzeit zu Real Madrid.

Torschützenliste

Trainerentlassungen/-wechsel 

Zur neuen Saison 2001/02 vollzogen die Spitzenklubs der Serie A einen Wechsel des Trainergespanns. Juventus Turin verpflichtete nach zwei Jahren ohne Titel Marcello Lippi, der in der Vorsaison bei Inter Mailand zurückgetreten war. Der AC Mailand entließ früh in der Saison Trainer Fatih Terim und ersetzte ihn durch den ehemaligen AC-Mailand-Profi Carlo Ancelotti. Stadtrivale Inter Mailand verpflichtete den Argentinier Héctor Cúper und verpasste am letzten Spieltag die Meisterschaft. Bei Lazio Rom wurde Dino Zoff zu Saisonbeginn nach fünf sieglosen Spielen entlassen. Sein Nachfolger Alberto Zaccheroni wurde nach einer 1:5-Heimniederlage gegen den Stadtrivalen AS Rom gekündigt. Die AC Parma trennte sich von zwei Trainern innerhalb einer Saison und schaffte den Klassenerhalt. Für Roy Hodgson, der zu Saisonbeginn Luciano Spalletti beerbt hatte, war das Engagement bei Udinese Calcio im Dezember wieder beendet. In Florenz wurde Roberto Mancini entlassen, der mit der AC Florenz den Ligaerhalt verfehlte.

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 2001/02
 Coppa Italia 2001/02

Weblinks 

 Serie A 2001/02 bei RSSSF

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02